Lubieszów ist der polnische Name folgender Orte:
 Lubieszów (Nowa Sól) in der Woiwodschaft Lebus in Polen
 Lubieszów (Wymiarki) in der Woiwodschaft Lebus in Polen
 Libischau in der Woiwodschaft Oppeln in Polen
 Ljubeschiw im Oblast Wolyn in der Ukraine